Marszałki ist ein polnischer Ortsname:

 Stadtteil:
 Marszałki (Mszana Dolna), Ort der Stadt Mszana Dolna, Woiwodschaft Kleinpolen

 Orte:
 Marszałki (Srokowo), Waldsiedlung im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Marschallsheide, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Marszałki (Grabów nad Prosną), Dorf im Powiat Ostrzeszowski, Woiwodschaft Großpolen, bis 1906 Marszalki, 1906 bis 1920 Marschallen, 1939 bis 1945 Marschallsfelde, Kreis Schildberg/Kreis Kempen (Wartheland), Posen
 Marszałki (Dynów), Ort im Powiat Rzeszowski, Woiwodschaft Karpatenvorland
 Marszałki (Zawoja), Weiler im Powiat Suski, Woiwodschaft Kleinpolen
 Marszałki (Turawa), Weiler im Powiat Opolski, Woiwodschaft Oppeln
 Marszałki (Jeleśnia), Ort im Powiat Żywiecki, Woiwodschaft Schlesien